Elitserien i volleyboll för herrar  är högsta volleybollserien på herrsidan i Sverige. Den består av 9 lag och är den översta serien i seriesystemet. Efter nio omgångar spelas Grand Prix mellan de fyra främsta lagen. De åtta främsta lagen går till SM-slutspel. SM-slutspelet följer seriespelet run månadsskiftet februari-mars.

Inför säsongen 2008/2009 gjordes poängsystemet om, så att lag som vinner med 3-0 och 3-1 får tre poäng (och förloraren får då inga poäng). Vid slutställningen 3-2 får det vinnande laget två poäng och det förlorande laget ett poäng.

Mästare
Lidingö SK är den mest framgångsrika klubben med 18 SM-guld, varav 16 stycken i rad mellan 1966 och 1981.

1962 – Kolbäcks VK
1963 – Kolbäcks VK
1964 – Kallhälls BK
1965 – Kolbäcks VK
1966 – Lidingö SK
1967 – Lidingö SK
1968 – Lidingö SK
1969 – Lidingö SK
1970 – Lidingö SK
1971 – Lidingö SK
1972 – Lidingö SK
1973 – Lidingö SK
1974 – Lidingö SK
1975 – Lidingö SK
1976 – Lidingö SK
1977 – Lidingö SK
1978 – Lidingö SK
1979 – Lidingö SK
1980 – Lidingö SK
1981 – Lidingö SK
1982 – Floby VK
1983 – Progona VBK
1984 – Sollentuna VK
1985 – Sollentuna VK
1986 – Sollentuna VK
1987 – Lidingö SK
1988 – Sollentuna VK
1989 – Kungälvs VBK
1990 – Lidingö SK
1991 – Kungälvs VBK
1992 – Kungälvs VBK
1993 – Kungälvs VBK
1994 – Uppsala VBS
1995 – Hylte VBK
1996 – Hylte VBK
1997 – Floby VK
1998 – Iksu
1999 – Örkelljunga VK
2000 – Hylte VBK
2001 – Hylte VBK
2002 – Örkelljunga VK
2003 – Örkelljunga VK
2004 – Örkelljunga VK
2005 – Hylte VBK
2006 – Hylte VBK
2007 – Falkenbergs VBK
2008 – Falkenbergs VBK
2009 – Falkenbergs VBK
2010 – Linköpings VC
2011 – Falkenbergs VBK
2012 – Linköpings VC
2013 – Hylte/Halmstad VBK
2014 – Falkenbergs VBK
2015 – Linköpings VC
2016 – Falkenbergs VBK
2017 – Linköpings VC
2018 – Hylte/Halmstad VBK
2019 – Linköpings VC
2020 – ej avslutad på grund av coronaviruspandemin
2021 – Hylte/Halmstad VBK
2022 – Hylte/Halmstad VBK

Maratontabell

Källor
Elitserien herrar
Maratontabell

Noter